Кома́нда Бала́ша Касу́мова  — одна из наиболее успешных и титулованных команд телевизионного клуба «Что? Где? Когда?», одна из трёх (по состоянию на 2022 год) команд-обладателей главного командного приза клуба – «Хрустальное гнездо».

История

До появления команды 
Началом истории команды Балаша Касумова в телеклубе считается 25 мая 2007 года, когда во второй игре летней серии за игровой стол села шестёрка знатоков, впоследствии продержавшаяся в неизменном составе несколько лет. К моменту дебюта команды у всех её игроков уже был опыт участия в телеклубе:

 Балаш Касумов провёл в клубе одну игру: в зимней серии 2004 года для участия была приглашена команда Баку, незадолго до этого одержавшая победу на Чемпионате мира по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», капитаном которой был Балаш Касумов. Игра закончилась победой знатоков со счётом 6:4. Из-за того, что в той игре приняли участие Дмитрий Авдеенко и Ровшан Аскеров, потерявшие право участия в сезоне 2004 года, сборная Баку не претендовала на выход в финал года и больше участия в играх телеклуба «Что? Где? Когда?» не принимала.
 Елизавета Овдеенко также до 2007 года принимала участие в одной игре телеклуба: в весенней серии 2006 года в составе женской команды (капитан Ксения Накладова). Игра закончилась поражением знатоков со счетов 5:6.
 Владимир Антохин до попадания в команду Касумова сыграл две игры. В весенней серии 2005 года Владимир выступал в составе команды МТС: на её игре при счёте 5:5 капитан команды Арсений Тарасов взял решающий раунд, за столом остался Владимир Антохин, но он не смог ответить на вопрос, поэтому игра завершилась поражением знатоков со счётом 0:6. В летней серии того же года Антохин сыграл в сборной команде Валентины Голубевой, которая также завершилась решающим раундом (он был взят при счёте 6:4, его играл Владимир Степанов, и игра закончилась с тем же счётом 0:6)
 Михаил Скипский провёл три игры в 2006 году в составе команды Алексея Блинова: две из них закончились победой знатоков со счётом 6:5, а в последней отборочной игре зимней серии 2006 команда воспользовалось правом на решающий раунд и проиграла со счётом 0:6 (неправильный ответ дал магистр Александр Друзь)
 Юлия Лазарева провела 8 игр в период с 2001 по 2005 годы: по одной игре в составе команд Алеся Мухина и Валентины Голубевой и шесть игр в составе команды Марины Уфаевой, в том числе финальную игру весенней серии 2003 года. В трёх из этих восьми игр знатоки одержали победу, а Юлия Лазарева дважды признавалась лучшим знатоком игры.
 Дмитрий Авдеенко был наиболее опытным игроком телеклуба: на момент появления команды Касумова у него было уже 9 игр в клубе под капитанством Станислава Глинского, Марины Уфаевой, Балаша Касумова (сборная Баку), Валентины Голубевой и Максима Поташева. Победой знатоков закончились только 3 из этих 9 игр, но Дмитрий трижды получал приз лучшему знатоку игры.

2007 – 2012 
В период с 2007 по 2012 годы команда Касумова провела 19 игр в неизменном составе, став на тот момент самой стабильной по составу командой за всю историю «Что? Где? Когда?». Вплоть до зимней серии 2012 года игроки команды также не принимали участия ни в каких сборных, выступая исключительно за команду Балаша Касумова. В этот период шестёрка знатоков команды Касумова также стала самыми активно играющими знатоками: столько игр в эти годы не провёл ни один другой член интеллектуального клуба.

Из 19 игр в эти годы 11 (58%) завершились победой знатоков.

В период 2007 – 2012 команда Касумова 5 раз играла в финалах серий, в двух из которых одержала победу. По результатам финала зимней серии 2009 года обладателем приза «Хрустальная сова» стал Дмитрий Авдеенко, а в финале весенней серии 2011 года – Елизавета Овдеенко.

Два года подряд (в 2009 и 2010 годах) команда Касумова выходила в Финал года. Игра 2009 года завершилась поражением (3:6), а в 2010 году знатоки выиграли финальную игру года со счетом 6:5. Лучшим игроком был признан капитан команды Балаш Касумов, став обладателем «Бриллиантовой совы».

В соответствии с правилами, победа в финале года в юбилейный год существования клуба «Что? Где? Когда?» также принесла команде Касумова главный командный приз – «Хрустальное гнездо» (статус обладателя «Хрустальной совы» получили все шестеро игроков команды).

В 2010 году Балаш Касумов также был признан лучшим капитаном клуба и получил специальный приз (погон лучшего капитана).

С 2013 года 
В 2013 году в команде впервые была произведена замена: Владимира Антохина заменил Ровшан Аскеров.

В 2016 года Ровшан Аскеров возглавил собственную команду, а на освободившееся место в команде Касумова перешёл Эльман Талыбов, до этого выступавший за команду Алеся Мухина.

В 2020 году в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, в одной из игр вместо Балаша Касумова и Эльмана Талыбова приняли участие знатоки Сергей Николенко и Анастасия Шутова.

В 2021 вскоре после обвинений в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним школьницам команду покинул Михаил Скипский. В том же году Елизавета Овдеенко приняла решение попробовать свои силы в качестве капитана, в связи с чем также покинула команду Касумова. На освободившиеся места были приглашены Сергей Николенко и Денис Галиакберов.

В 2022 году Дмитрий Авдеенко сыграл за команду Александра Друзя, а Сергей Николенко за команду Максима Поташева, другие игроки команды в играх участия не принимали. Денис Галиакберов публично объявил о своем отказе от участия в играх телеклуба в связи с военным конфликтом между Россией и Украиной.

С 2015 по 2021 год команда Касумова сыграла 20 игр, в 15 из которых (75%) одержала победу, причем вплоть до 2019 года команда проигрывала исключительно в финалах года (в 2015, 2016 и 2018 году с одинаковым счётом 5:6).

В этот период команда Касумова также выиграла все семь финалов серии, в которых принимала участие (абсолютный рекорд клуба): осень 2015, весна 2016, весна 2017, лето 2018, весна 2019, осень 2020, весна 2021. «Хрустальные совы», вручаемые лучшего игроку серии, получали Юлия Лазарева (дважды), Эльман Талыбов (дважды), Дмитрий Авдеенко, Михаил Скипский и Денис Галиакберов.

В декабре 2018 года постоянный игрок команды Елизавета Овдеенко была объявлена пятым Магистром игры «Что? Где? Когда?», ставшей первой женщиной-обладателем этого титула.

Статистика выступлений (2007—2021) 
Всего за 15 лет существования команды в её составы выступали 11 знатоков, суммарно завоевавшие 15 «Хрустальных сов» и одну «Бриллиантовую сову».

Яркие моменты 
С командой Касумова связаны многие яркие моменты в истории клуба.

 В 2009 году все команды, участвовавшие в финалах серий, уступили телезрителям. Команда Касумова, проигравшая в финале осенней серии, вспомнила, что правила позволяют взять матч-реванш, который даёт право на продолжение игр в сезоне. Ведущий игры обратил внимание, что правила действительно позволяют такое решение, но оно вызывает сомнения с этической точки зрения, так как две другие проигравшие команды этим правом не пользовались. Несмотря на это, Балаш Касумов принял решение взять матч-реванш, тем самым лишив команду Елены Потаниной право на участие в зимней серии игр. Впоследствии Елена Потанина говорила в эфире передачи, что с этого момента всегда болеет против команды Касумова.
 В осенней серии 2014 года при счёте 5:5 выпал раунд «Суперблиц». За столом осталась Елизавета Овдеенко, для победы ей нужно было ответить на три вопроса подряд. Елизавета уверенно ответила на первые два вопроса, в третьем задании ей предлагалось закончить афоризм Агаты Кристи: «Разбитая посуда приносит счастье, но только…». Не дожидаясь окончания времени, Елизавета дала ответ «Продавцу новой посуды», в зале раздались победные аплодисменты. Понимая, что ответ правильный, Елизавета добавила, что не могла ошибиться на этом вопросе, потому что очень любит Агату Кристи и, отвечая на дополнительный вопрос от ведущего, уверенно сказала, что её второй муж был археологом. Именно в этот момент, произнеся слово «археолог», Елизавета догадалась, что это и был правильный ответ, а игра завершилась поражением знатоков и одним из самых драматичных и эмоциональных моментов в истории передачи.
 В финале весенней серии 2019 года все игроки команды были обладателями «Хрустальных сов», а единственным игроком, не имеющим никакого звания в клубе, оставался Эльман Талыбов, неоднократно выдвигавшийся в качестве кандидата на этот приз, но ни разу его не получавший. В последнем раунде игры выпал сектор «Суперблиц», играть который и остался Эльман Талыбов. Не имея права на ошибку (в случае поражение в раунде команда проигрывала бы всю игру), Эльман правильно ответил на все три вопроса (причем успешно использовав на один из них дополнительную минуту на раздумья), единогласно был признан лучшим игроком серии и получил свою первую «Хрустальную сову». Вскоре после этой победы Эльман Талыбов и Балаш Касумов были удостоены медали «Прогресс», государственной награды Азербайджана.
 В летней серии 2020 года команда единственный раз в своей истории играла без своего капитана: из-за закрытия границ Балаш Касумов не смог приехать на игру, и капитанское кресло занял Михаил Скипский. Дебют Михаила Скипского в качестве капитана складывался крайне неудачно, команда проиграла все 5 первых раундов, но совершила самый сложный из возможных по правилам камбэков, правильно ответив на 6 следующих вопросов и одержав волевую победу со счётом 6:5.
 Два года подряд ответы Елизаветы Овдеенко (о грегериях в 2017 году и о родителе рифмы в 2018) признавались самыми яркими ответами года.

Примечания